Landesliga 1950/51 steht für:

 Fußball-Landesliga Mittelrhein 1950/51
 Fußball-Landesliga Niederrhein 1950/51
 Fußball-Landesliga Rheinhessen/Nahe 1950/51
 Fußball-Landesliga Rheinland 1950/51
 Landesliga Schleswig-Holstein 1950/51
 Fußball-Landesliga Vorderpfalz 1950/51 
 Fußball-Landesliga Westfalen 1950/51
 Fußball-Landesliga Westpfalz 1950/51